Miaskowski ist der Familienname folgender Personen:

 August von Miaskowski (1838–1899), deutsch-baltischer Nationalökonom
 Friedrich von Miaskowski (1871–1944), deutscher Offizier, zuletzt Oberst im Ersten Weltkrieg und Träger des Pour le Mérite (Militärorden)
 Józef Miaskowski, polnischer Bischof im Erzbistum Warschau (1798–1804)
 Kasper Miaskowski (1549–1622), polnischer Dichter
 Kurt von Miaskowski (1869–1934), deutscher Jurist 
 Nikolai Miaskowski (1881–1950), sowjetischer Komponist